Steven van Groningen (roeier), Olympisch roeier in 1984
Steven van Groningen (musicus), Nederlands pianist en componist